Scotland County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Scotland County, Missouri 
 Scotland County, North Carolina